Sudogda může být:

 Sudogda (město) – město ve Vladimirské oblasti v Ruské federaci
 Sudogda (řeka) – řeka ve Vladimirské oblasti v Ruské federaci